Deze pagina bevat een lijst van Israëlische ministers van Onderwijs.

Ministers van Onderwijs van Israël (1949–heden) 

 
Onderwijs
Israëlische